Molekulska formula -{C21H22N2O3}- se može odnositi na:

 Perakin
 Vomilenin